D'Arrest peut désigner :

 Heinrich Louis d'Arrest, astronome prussien ;
 l'astéroïde (9133) d'Arrest ;
 la comète 6P/d'Arrest ;
  :
 le cratère D'Arrest situé sur la Lune,
 le cratère D'Arrest situé sur Phobos, le satellite de Mars.